Kochsalz steht für:
 Natriumchlorid, Natriumsalz der Salzsäure
 Speisesalz, zur Ernährung verwendetes Tafelsalz, hauptsächlich Natriumchlorid
 Siedesalz, durch Kochen gewonnenes Speisesalz (veraltete Bedeutung), siehe Saline #Siedesalinen

Siehe auch:

 Isotonische Kochsalzlösung (für Infusionen in der Medizin)
 Steinsalz